Aleandro Rosi, un jugador italiano
 Alessandro Rosi, un pintor italiano, que vivió y trabajó durante el barroco
 Francesco Rosi, un director de cine y guionista italiano 
 José Rosi, intendente colonial de la Intendencia de San Salvador
 Miss Rosi, cantante, compositora y profesora de música peruana
 Stelvio Rosi, un actor italiano